Abrasie (geologie)
 Abrasie (tandheelkunde)
 Schaafwond